IPC:
 Inter Process Communications  (межпроцессное взаимодействие) —компьютерная технология, обмен данными между потоками одного и/или разных процессов.
 Information Protection and Control — технология защиты конфиденциальной информации.
 International Personnel Certification — международная ассоциация по сертификации персонала.
  или instructions per clock — компьютерный термин, среднее количество исполняемых машинных инструкций за такт.
  — индекс мексиканской фондовой биржи.
 Industrial PC — компьютер, предназначенный для работы в рамках промышленного производственного процесса на предприятии.
 International Patent Classification — международная система патентной классификации.
  (ранее International Panorama Conference) — международная общественная организация по изучению исторических и современных форм панорамного искусства.
 International Paralympic Committee — международная неправительственная организация, управляющая паралимпийским движением.
  — международная коммерческая организация, созданная для стандартизации требований по производству электронной техники.
  — основной документ уголовного законодательства Индии.
 Indian Pentecostal Church — независимая христианская церковь в Индии.
  — технология электрического разъёмного соединения (аналог IDC).
  — нефтяная компания Ирака.
 IPC — код IATA международного аэропорта Матавери на острове Пасхи (Чили).